Heuqueville puede referirse a: 

 Heuqueville, comuna francesa situada en Eure.
 Heuqueville, comuna francesa situada en Sena Marítimo.